Боец ММА Диего Лима представляет страну: Бразилия. Начал свою профессиональную карьеру в 2010 г. и на данный момент провел боев: 24, из которых победил 15 и проиграл 9. Принимал участие в турнирах таких промоушенов как UFC, MFC, LFC. Встречался в поединках с такими соперниками, как: Юшин Оками, Тим Минс, Белал Мухаммад.

Статистика боев: Диего Лима

ССтатистика боев: Диего Лима

Статистика побед болевыми или удушающими приемами Диего Лима

Статистика поражений болевыми или удушающими приемами Диего Лима

Статистика боев по промоушенам Диего Лима

Прогнозы 
Бойцы смешанных единоборств Бразилии